Pappictidops (Папиктидопс — „налик Иктидопапусу”) је изумрли род плацентални сисара из изумрле породице Viverravidae, који је у периоду од раног до средњег палеоцена настањивао подручје Азије.

Етимологија назива

Систематика

Класификација

Филогенија 
Доље приказан кладограм представља филогенетске везе рода Pappictidops.

Временска распрострањенст рода Pappictidops унутар породице Viverravidae

Види још 
 Класификација сисара
 Viverravidae

Референце 

Viverravidae
Изумрли сисари Азије